

Кошерніца () — село у Кріуленському районі.
 Кошерніца () — село у Флорештському районі.